Este anexo reúne uma lista de países por número de aeroportos.

Ver Também

Lista de países por número de heliportos

Aeroportos
Listas de aeroportos